Il singolare maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Guillermo Coria 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Guillermo Coria (finale)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Tommy Robredo (semifinali)

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2004
ATP Tour 2004